Gettys ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Gettys, US-amerikanischer Programmierer
 Thomas S. Gettys (1912–2003), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Getty